Balls Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Balls Hill (Kentucky)
 Balls Hill (Massachusetts)
 Balls Hill (New Hampshire)

Siehe auch:
 Ball Hill
 Bells Hill